Långbrotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långbrotjärnet, sjö i Årjängs kommun, 
Långbrotjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Stora Långbrotjärnen, sjö i Ludvika kommun, 
Långbrotjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn